Rumineren (biologie), herkauwen
Rumineren (psychologie), figuurlijk herkauwen, het in gedachten bezig blijven met zaken